Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.

Vorbemerkungen und Statistik 
Als unregelmäßige Verben können folgende gelten:
Verben, deren Stämme Besonderheiten aufweisen
Verben, deren Endungen Besonderheiten aufweisen
Defektive Verben, d. h. Verben, die nicht alle Formen bilden und beispielsweise nur im Präsensstamm auftreten, nicht aber im Aoriststamm

Das maßgebliche wissenschaftliche Lexikon zu den Verben im Neugriechischen von Anna Iordanidou umfasst 4500 Verben mit 235 (!) verschiedenen Konjugationsschemata, was die enorme Vielfalt des neugriechischen Verbsystems zeigt. Da natürlich nur ein Teil dieser 235 Konjugationstypen als regelmäßig gilt, ist die Liste der unregelmäßigen Verben entsprechend lang. 

Die Liste in diesem Artikel, die auch gelehrte Verben sowie deren Komposita berücksichtigt, umfasst ohne die defektiven Verben etwa 500 unregelmäßige Verben, wobei damit allerdings bei weitem nicht alle in Frage kommenden Verben erfasst sind.

Wie viele und welche Verben zu diesen Gruppen zu zählen sind, hängt unmittelbar mit der Frage zusammen, inwieweit man unter dem Begriff „Neugriechisch“ auch altgriechische bzw. hochsprachliche Wörter und Grammatikstrukturen im Rahmen des Neugriechischen zulässt. Diese Frage ist alles andere als einfach zu beantworten, da sich das Neugriechische nicht wie etwa das Neuhochdeutsche als eine diachron gut eingrenzbare und kompakte Sprache präsentiert, sondern in den letzten Jahrzehnten starke Entwicklungen durchgemacht und sein Aussehen deutlich verändert hat. So sind in das heutige Standard Modern Greek, das sich als eine Art Synthese zwischen der einstigen Volkssprache (Dimotiki) und der Hochsprache (Katharevousa) darstellt, viele hochsprachliche („gelehrte“) Verben eingegangen, die zum Teil nach altgriechischen Konjugationsschemata flektiert werden und im Rahmen des Neugriechischen unregelmäßig sind. Ihr Gebrauch beschränkt sich oftmals auf den schriftlichen oder gelehrten Bereich; vielfach sind auch nur bestimmte Formen (meist die 3. Person Singular und Plural) gebräuchlich.

Schließlich hängt die Zahl der unregelmäßigen Verben auch davon ab, wie man innerhalb des neugriechischen Verbkonjugationssystems die Grenze zwischen „regelmäßig“ und „unregelmäßig“ zieht. Problematisch sind hier beispielsweise alle Verben auf -αίνω, die den Aorist auf -ανα (-άνθηκα), -ανα (-άθηκα), -υνα oder -αξα bilden; sowie diejenigen Verben auf -ώ, die den Aorist nicht auf -ησα (regelmäßig), sondern auf -ασα, -εσα, -υσα, -αξα, -ηξα oder -εψα (unregelmäßig) bilden. In der untenstehenden Liste sind zumindest einige Verben auf -αίνω und die wichtigsten unregelmäßigen auf -ώ (Aorist nicht -ησα) enthalten.

Verben mit unregelmäßiger Stammbildung 
Die Neugriechisch-Grammatik von Manolis Triantafyllidis (1941) unterscheidet zehn verschiedene Typen unregelmäßiger Verben:
Verben, die ihren Aoriststamm von einer anderen Wurzel bilden (βλέπω > είδα).
Verben, die im Aoriststamm den Schlusskonsonant des Präsensstamms ändern (außer zu /s/) (βάζω > έβαλα).
Verben, die im Aoriststamm den Stammvokal des Präsensstammes ändern (δίνω > έδωσα).
Verben auf -αίνω oder -άνω, die im Aorist das ν verlieren und den Vokal des Präsensstammes ändern (αμαρτάνω > αμάρτησα).
Verben auf -λλω, die im Aoriststamm ein λ verlieren und teils auch den Vokal des Präsensstammes ändern (σφάλλω > έσφαλα).
Verben auf -λνω oder -ρνω, die im Aoriststamm das ν verlieren und oft auch den Vokal des Präsensstammes ändern (δέρνω > έδειρα).
Verben auf -αίνω, die im Aoriststamm die Silbe -αιν- verlieren (καταλαβαίνω > κατάλαβα).
Verben der ersten Konjugation, die Tempora und Formen wie Verben der zweiten Konjugation bilden (βόσκω > βόσκησα).
Verben der zweiten Konjugation (-ώ), die den Aorist auf -ασα, -εσα, -υσα, -αξα, -ηξα, -εψα bilden (γελώ > γέλασα).
Verben, die eine unregelmäßige Partizipienbildung aufweisen (αγανακτώ > αγανακτισμένος).

Zusammen mit zahlreichen gelehrten Verben, die in den letzten Jahrzehnten aus der Katharevousa ins Neugriechische eingegangen sind und von Triantafyllidis 1941 noch nicht erfasst wurden, ergibt sich folgende (unvollständige) Liste der Verben mit unregelmäßiger Stammbildung im Neugriechischen.
Anmerkung: Komposita sind meist unter dem Grundverb aufgelistet, sofern sie wie dieses konjugiert werden; das Verb επιτρέπω ist beispielsweise unter τρέπω zu finden. Sehr gelehrte Formen sind mit einem Asteriskus* versehen. Eingeklammerte Vorsilben demonstrieren beispielsweise die Bildung des inneren Augments bzw. stehen dann, wenn nur das Kompositum mit Vorsilbe gebräuchlich ist. Ganze eingeklammerte Formen geben an, dass der Gebrauch sehr selten ist. Aufgrund ihrer direkten Übernahme aus dem Altgriechischen ohne Rücksichtnahme auf die veränderte Phonologie beinhalten diese Formen manchmal schwer zu artikulierende Lautkombinationen; dann sind sie mit zwei Asterisken** markiert. Nicht als unregelmäßig erachtet wurden Verben auf -εύω, die den gelehrten Aorist -ευσα bilden (z. B. απαγορεύω, απογοητεύω, γοητεύω, δραπετεύω, σκοπεύω, υπαγορεύω, χρησιμεύω), sowie Verben, die im Aorist ein inneres Augment bilden, sich aber ansonsten normal verhalten (z. B. εκφράζω > εξέφρασα). Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Verben, die unregelmäßige Imperative bilden, wie beispielsweise τρέχω > τρέχα.

Verben mit unregelmäßiger Formenbildung 
Einige Verben folgen nicht den üblichen neugriechischen Konjugationsschemata, sondern haben altgriechische Formen erhalten. Der Gebrauch dieser Verben beschränkt sich oft auf schriftliche Texte und bestimmte Formen; so sind zum Beispiel die Formen der 2. Person Plural bei vielen der folgenden Verben ungebräuchlich bzw. nur gebildeten Griechen bekannt. Auch zählen manche dieser Verben gleichzeitig zu den defektiven Verben, da sie nicht in allen Tempora auftreten.

Verben auf -αμαι/-εμαι/-ειμαι 
Hierbei handelt es sich um die im Neugriechischen erhaltenen mediopassivischen Formen einiger altgriechischen Verben auf -μι. Fast alle dieser Verben sind gelehrt, d. h., sie werden meist in schriftlichen Texten oder bei gehobenem Stil verwendet; dies gilt insbesondere für die 1. und 2. Person Plural und alle Paratatikosformen. Eines der gebräuchlichsten Wörter dieser Gruppe ist das nur in der 3. Person Singular auftretende πρόκειται (για) es handelt sich (um).

Verben auf -ώ, -οίς, -οί/-ούμαι, -ούσαι, -ούται 
Einige Verben auf -ώ (Aktiv) bzw. -ούμαι (Mediopassiv), die aus der Kontraktion von -όω bzw. -όομαι entstanden sind (o-Kontrakta), haben ein altgriechisches Konjugationsschema beibehalten:

Aktiv: πληρώ, αξιώ, απαξιώ

Mediopassiv: δικαιούμαι, υποχρεούμαι, καρπούμαι, επικαρπούμαι, ισούμαι, εξισούμαι
nur in der 3. Person Singular treten folgende, sehr seltene mediopassivische Verben auf: ευοδούται, ογκούται, διογκούται, κενούται, οξιδούται, συμμορφούται, εγκολπούται, υπερυψούται u. a.

Allerdings bilden viele dieser Verben auch die volkstümlicheren Formen -ώνομαι statt -ούμαι, -ώνεται statt -ούται usw. Diese sind weitaus häufiger in Gebrauch, weisen jedoch in Einzelfällen semantische Unterschiede gegenüber der gelehrten Form auf (δικαιούμαι ≠ δικαιώνομαι).

Verben auf -ώμαι 
Manche Verben haben in der mediopassivischen Form des Präsens die gelehrten Formen -ώμαι, -άσαι, -άται usw. beibehalten. Dazu zählen beispielsweise: εγγυώμαι, εξαρτώμαι, αιτιώμαι, ορμώμαι, ακροώμαι, καταχρώμαι, απατώμαι, ηττώμαι, εκτιμώμαι, αποκτώμαι u. a.

Auch diese Verben weisen teilweise volkssprachliche Pendants auf; beispielsweise existieren neben der gelehrten Form εξαρτώμεθα auch εξαρτόμαστε und εξαρτιόμαστε.

Defektive Verben 
Defektive Verben besitzen nicht wie gewöhnlich drei Stämme, sondern existieren z. B. nur im Präsensstamm. Andere bilden theoretisch alle Formen (etwa in einem extrem gelehrten Kontext), sind aber ausschließlich im Präsens und Paratatikos tatsächlich gebräuchlich und damit de facto defektiv. Im Folgenden wird aus der Vielzahl dieser Verben im Neugriechischen eine Auswahl gegeben.

Keinen Aoriststamm bilden folgende Verben:
είμαι
έχω (lediglich in sehr gelehrten Kontexten oder festen Phrasen taucht der Aorist έσχον auf)
ανήκω
βρίθω
δικαιούμαι, υποχρεούμαι usw.
οφείλω
πάσχω
πληρώ
πρέπει
πρόκειται
χάσκω
u. v. a.

Nur im Aoriststamm ist heute noch gebräuchlich:
κορεννύω (Aorist κόρεσα)

Nicht im Paratatikos, sondern meist nur im Präsens, Aorist oder Futur sind gebräuchlich:
ανακλώμαι
εγγυώμαι, εξαρτώμαι usw.
αποπειρώμαι
εκρήγνυμαι (im Aorist nur in der 3. Pers. gebräuchlich: εξερράγη, εξερράγησαν)
κατάσχω
πλήττομαι

Nicht im Paratatikos und Aorist, sondern nur im Präsens und Futur (beider Stämme!) ist gebräuchlich:
αίρω, αίρομαι

Oftmals sind von einzelnen Zeiten nur bestimmte Formen gebräuchlich. Folgende Verben bilden beispielsweise den Paratatikos meist nur in der dritten Person; alle anderen Formen sind sehr gelehrt:
δικαιούμαι, υποχρεούμαι usw.
θεωρούμαι
εγκαθίσταμαι
καλούμαι

Siehe auch 
 Unregelmäßige Substantive im Neugriechischen
 Grammatik der neugriechischen Sprache
 Unregelmäßiges Verb

Weblinks 
 Neugriechische Verben in 235 Konjugationsmodellen (englisch)
 Über 800 neugriechische Verben konjugiert

Literatur 
Babiniotis, Georgios (Μπαμπινιώτης, Γεώργιος): Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 1. Aufl. Athen 1998
 
Klairis, Christos; Babiniotis, Georgios (Κλαίρης, Χρήστος; Μπαμπινιώτης, Γεώργιος): Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Athen 2005
Oudshoorn, Wim; Wennekendonk-Visser Marietje: Griechische Verben. Formen und Gebrauch. Deutsche Bearbeitung von Angelika Lohre. Stuttgart 1993
Ruge, Hans: Grammatik des Neugriechischen (Lautlehre, Formenlehre, Syntax) Köln 2001, ISBN 3-923728-19-0
Triantafyllidis, Manolis (Τριανταφυλλίδης, Μανόλης): Νεοελληνική Γραμματική, Athen 1941
[o.A.]: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 1. Aufl. Thessaloniki 1998
Großes Textcorpus für die Wortrecherche

Neugriechische Sprache
Griechische Grammatik
Liste (Sprache)